Kola kan avse:

 Kola – ett segt godis
 Kola (sång) – en låt av finländska musikgruppen The Rasmus
 Kolasläktet – ett växtsläkte inom underfamiljen Sterculioideae
 Kolanöt – frukterna från träd av kolasläktet
 Kolning – framställning av träkol

Geografi

Indonesien 

 Pulau Kola, ö, Moluckerna,

Ryssland 

 Kolahalvön – halvö, Murmansk oblast, 
 Kola (stad) – Murmansk oblast, 

Robotskapade Indonesienförgreningar